Хайдеман (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хайдеман, Герд (род. 1931) — немецкий военный корреспондент.
 Хайдеман, Гюнтер (19322010) — немецкий боксёр.
 Хайдеман, Бритта (род. 1982) — немецкая фехтовальщица.
 Хайдеман, Маттиас (19121970) — немецкий футболист.

См. также 
 Гейдеман
 Хейдеманн